Utslagsspelet i damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2016 utkämpades mellan 12 och 19 augusti. Den 19 augusti slutfördes utslagsspelet med att Kanada erövrade bronsmedalj, efter seger i matchen om tredje pris (spelad i São Paulo) mot Brasilien. Samma dag avgjordes finalen på OS huvudarena Maracanã, där Tyskland besegrade Sverige med 2–1.

Format
Utslagsspelet inleddes den 12 augusti och var det andra och sista steget i turneringen efter gruppspelet.De två bästa lagen från varje grupp och de två bästa grupptreorna (8 lag totalt) kvalificerade sig till kvartsfinalerna. Utslagsspelet avslutades med finalen som spelades den 19 augusti.

Om en match blev oavgjord efter full tid spelades förlängning med två halvlekar om 15 minuter vardera utan någon paus. Om resultatet fortfarande var lika efter förlängningen avgjordes matcherna genom straffsparkar.

Resultat
Till utspelet tog sig tre europeiska, tre amerikanska samt två lag från Asien/Oceanien. Två av kvartsfinalvinnarna tog sig till semifinal efter straffsparksläggning – Sverige (seger mot USA) och hemmanationen Brasilien (seger mot Australien). Både Kanada (vinst mot Frankrike) och Tyskland (vinst mot Kina) tog sig vidare efter 1–0-segrar.

Tyskland vann därefter sin semifinal mot Kanada med 2–0, detta inför drygt 5 000 åskådare på Estádio Governador Magalhães Pinto
i Belo Horizonte. Kampen mellan Brasilien och Sverige på Maracanã lockade en betydligt fler mer månghövdad publik, och för andra matchen i rad vann Sverige efter en avslutande straffsparksläggning.

Tredjeprismatchen mellan Brasilien och Kanada, på Arena Corinthians i São Paulo, slutade med en 2–1-seger till Kanada. Finalen den 19 augusti spelades på Maracanã, mellan Sverige och Tyskland, inför drygt 50 000 åskådare. Efter att Tyskland tagit en tidig ledning med 2–0, reducerade Sverige i andra halvlek. Matchen slutade dock 2–1 till Tyskland, som förlängde sin svit av segrar mot Sverige i tävlingssammanhang, en svit som inleddes under VM-slutspelet 1995.

Kvalificerade lag

Spelträd

Kvartsfinaler

USA mot Sverige

Kina mot Tyskland

Kanada mot Frankrike

Brasilien mot Australien

Semifinaler

Brasilien mot Sverige

Kanada mot Tyskland

Match om tredje pris

Final

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2016
Internationella sportevenemang i São Paulo
Internationella sportevenemang i Brasília
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Sport i Belo Horizonte
Sport i Salvador, Brasilien
Rio de Janeiro under 2000-talet
São Paulo under 2000-talet
Brasília under 2000-talet